Манифест — документ, акт, декларация.

Известные манифесты 

 Манифест Кира — глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостивых поступков, а также перечисление предков. Артефакт был обнаружен при раскопках Вавилона в 1879 году и поступил в Британский музей.
 Национальный ковенант — манифест шотландского национального движения в защиту пресвитерианства, изданный в 1638 г. и ставший основой для сплочения шотландцев в их борьбе против абсолютистской политики короля Карла I.
 Манифест о вольности дворянства — указ Петра III от  года. Впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку, беспрепятственно выезжать за границу, также были декларированы другие изменения их прав.
 Манифест о секуляризации монастырских земель (1764) — манифест в Российской империи, подписанный Екатериной II  года, — ключевой документ реформы 1764 года, целью которой была секуляризация монастырских земель в пользу государства.
 Манифест о трёхдневной барщине — законодательный акт российского императора Павла I, впервые юридически ограничивший использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение каждой недели и запрещавший принуждать крестьян к работе в воскресные дни. Издан  года.
 Реализация Манифеста о трёхдневной барщине (1797—1861) — процесс его практического осуществления.
 Манифест об учреждении министерств — акт, регламентирующий деятельность отраслевых управленческих органов в Российской империи. Дан 8 сентября 1802 года императором Александром I.
 Манифест из Картахены — манифест, написанный в 1812 году Симоном Боливаром во время Войны за независимость в Венесуэле, после падения Первой республики. В Манифесте детально и точно объясняется причины этого поражения.
 Манифест коммунистической партии — работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в которой они декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Впервые издан 21 февраля 1848 года.
 Остендский манифест — секретный план 1854 года, предполагавший покупку или аннексию Соединёнными Штатами Америки принадлежавшего Испании острова Куба с целью превращения его в рабовладельческий штат. Манифест был составлен в бельгийском городе Остенде тремя американскими дипломатами-сторонниками сохранения рабства.
 Манифест о земле и воле — реформа, проведенная в 1861 году Александром II, упразднившая крепостное право в Российской империи.
 Манифест о незыблемости самодержавия — манифест Александра III, выпущен .
 Манифест 6 августа 1905 года — законодательный акт Верховной Власти Российской империи, обнародованный . Манифест объявлял об учреждении Государственной Думы и определял принципы выбора депутатов Думы.
 Манифест 17 октября 1905 года — законодательный акт Верховной Власти Российской империи, обнародованный . Был разработан Сергеем Витте по поручению Императора Николая II в связи с непрекращающейся «смутою».
 Манифест 20 февраля 1906 года — законодательный акт Верховной Власти Российской империи, обнародованный . Манифест фактически преобразовывал Государственный совет Российской империи в подобие верхней палаты парламента и определял порядок взаимодействия между двумя высшими законодательными органами империи — вновь образованной Государственной думой и Государственным советом.
 Манифест футуризма — основополагающий документ футуристических авангардистских течений в европейском искусстве начала XX века, опубликованный Филиппо Томазо Маринетти в виде платного объявления на первой странице французской газеты «Фигаро» 20 февраля 1909 года.
 Манифест ко всем народам Эстонии — основной закон Республики Эстония с 1918 года. День опубликования Декларации — 24 февраля — празднуется как национальный праздник или День независимости Эстонии.
 Манифесты против воинской повинности — ряд антивоенных воззваний, подписанных известными писателями, учеными и общественными деятелями, направленных против принудительного призыва на военную службу. Предшественником служит «Декларация независимости духа» (1919 год), потом были составлены различные воззвания в 1925, 1930, 1981, 1993 годах, а также множество близких по теме.
 Манифест фашизма — работа футуриста Филиппо Маринетти и национал-синдикалиста Алкеста Де Амбриса. Выражает основные идеи и позиции итальянского фашизма. Опубликована в «Il Popolo d’Italia» 6 июня 1919 года.
 Манифест сюрреализма (1924) (фр. Мanifeste du surrealisme) — программный текст Андре Бретона, опубликованный в октябре 1924 года, формулирующий теоретические основы сюрреализма. В нём он заявил, что его определение сюрреализма отличается от концепции Аполлинера. После публикации первого Манифеста сюрреализма, движение сюрреалистов обрело ясную программу и лидера, которым стал Бретон.
 Гуманистический манифест — общее обозначение трёх манифестов, излагающих принципы современного гуманистического видения мира.
 Первый гуманистический манифест (1933)
 Второй гуманистический манифест (1973)
 Гуманизм и его устремления (Третий гуманистический манифест, 2003)
 Веронский манифест — обращение, содержащее основные положения политики итальянской Республиканской фашистской партии (созданной Муссолини после его отстранения в июле 1943 года от власти и последовавшего роспуска Национальной Фашистской партии), принятое 14 ноября 1943 года на Веронском конгрессе.
 Манифест Рассела — Эйнштейна — антивоенное воззвание, написанное группой известных учёных в 1955 году.
 Манифест GNU — документ, опубликованный Ричардом Столлманом в журнале Dr. Dobb’s Journal в марте 1985 года[1]. В этой статье он объясняет цели и задачи GNU Project и призывает разработчиков и пользователей к поддержке и участии.
 Манифест хакера — текст, написанный 8 января 1986 года хакером Ллойдом Блэнкеншипом после его ареста агентами ФБР.
 Манифест киберпанка — текст, пародирующий Манифест хакера, написанный Ллойдом Блэнкеншипом. Первый датируется февралем 1997.
 Пражский манифест — декларации самых разных организаций принятые в Праге.

Художественные направления
Политическая литература
Морское право